LY poate fi:
 Libia, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 El Al, codul IATA al companiei aeriane din Israel
 Love You în jargonul de internet

ly poate fi:
 .ly, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Libia
 An-lumină, abreviere engleză care provine de light-year
 Langley, unitate pentru radiația solară (1 ly = 41.840 J/m²)

Legături externe 
  „LY” la acronymfinder.com